Educazione della Vergine - tema artistico religioso
Educazione della Vergine - dipinto di Giuseppe Bazzani
Educazione della Vergine - dipinto attribuito a Diego Velázquez